The Federalist steht für: 

 The Federalist, Schrift von Gründervätern (1788), siehe Federalist Papers
 The Federalist (Website), US-amerikanisches Online-Magazin (ab 2013)